Ян Рутта (; 29 июля 1990, Писек, Чехословакия) — чешский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов. В составе сборной Чехии принимал участие в чемпионатах мира 2017 и 2019 годов.

Биография 
Ян Рутта дебютировал во взрослом хоккее в конце сезона 2008/09 в составе клуба чешской первой лиги «Пираты Хомутов». В 2012 году пробился с клубом в Экстралигу, но через два года «Пираты» не смогли удержаться в Экстралиге и вылетели в первую лигу. В сезоне 2014/15 Рутта выиграл с «Хомутовым» чемпионат первой лиги и в переходном турнире снова вышел в Экстралигу. В 2017 году «Пираты» вышли в полуфинал чешского чемпионата, добившись самого большого достижения в истории клуба. Рутта получил приглашение в сборную Чехии на чемпионат мира 2017 года, на котором провёл 8 матчей и забил 1 гол.

8 июня 2017 года подписал контракт с «Чикаго Блэкхокс». 9 октября 2017 года забросил свою первую шайбу в НХЛ, в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» распечатав ворота Фредерика Андерсена. По ходу своего второго сезона в составе «Чикаго» перестал попадать в основу, в результате чего был отправлен играть в АХЛ за фарм-клуб «ястребов» «Рокфорд Айсхогс». 11 января 2019 года Рутта был обменен в «Тампу-Бэй Лайтнинг». Сразу после перехода в «Тампу» был отправлен в фарм-клуб «молний» «Сиракьюз Кранч». Через короткое время игры в АХЛ, Рутта был вызван в «Тампу» и стал обладателем Кубка Стэнли 2020 года. В следующем сезоне он повторил это достижение, став двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Достижения

Командные 

 Победитель чемпионата мира среди юниоров 2008 (дивизион 1)
 Чемпион Экстралиги юниоров 2012
 Чемпион первой чешской лиги 2012 и 2015
 Приз принца Уэльского: 2020, 2021.
 Кубок Стэнли: 2020, 2021.

Личные 

 Лучший снайпер среди защитников Экстралиги юниоров 2011 (14 шайб) и первой чешской лиги 2015 (11 шайб)

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Писек»
Игроки ХК «Кадань»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Обладатели Кубка Стэнли